Millelire è un cognome ed una locuzione, i.e. mille lire. Compare in diversi contesti.

Persone 
Domenico Millelire – navigatore ed esploratore italiano, nonché prima medaglia d'oro al valor militare della Regia Marina Sarda
Giovanni Battista Millelire - militare italiano, contrammiraglio della Regia Marina.

Altro 
Millelire – sommergibile Classe Balilla
Millelire – collana di libri della casa editrice Stampa Alternativa